Xun (instrument), eivormige fluit
Xun (voornaam), voornaam
Xun (achternaam), Chinese familienaam
Xun (arrondissement), 浚县, ardondissement in Hebi, China.